Saikō – era giapponese
 Saiko – gruppo musicale cileno
 Saiko – album dei Quidam del 2012
 Saiko – personaggio dei fumetti DC Comics
 George Saiko – scrittore austriaco
 Shaun Saiko – calciatore canadese